Kassai ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Kassai (* 1951), rumänischer Fußballspieler und -funktionär
 Amalia Kassai (* 1986), deutsch-chilenische Schauspielerin
 Fernander Kassai (* 1987), zentralafrikanischer Fußballspieler
 Hassan Kassai (1928–2012), iranischer Musiker
 Viktor Kassai (* 1975), ungarischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Kasai